Wojsko Polskie w operacjach pokojowych uczestniczy od 1953 roku. Przez prawie 70 lat Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a następnie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zaangażowały ponad 115 tys. żołnierzy i pracowników wojska w ok. 90 operacjach obserwacyjnych, pokojowych i stabilizacyjnych w ramach sił i misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i doraźnych (ad hoc) koalicji międzynarodowych.

Misje i operacje w ujęciu chronologicznym 
Stan na 1 października 2021. W części przypadków liczby przybliżone.
 Ż – Żołnierze i pracownicy wojska w ramach kontyngentu wojskowego lub dowództwa danej misji lub operacji,
 O – obserwatorzy wojskowi i personel w ramach komisji międzynarodowej.

Zobacz też 
 2 Armia Wojska Polskiego (1968)
 polski kontyngent policyjny

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misje pokojowe
Historia wojskowości polskiej
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej